13-й военный округ () — военный округ вермахта. Образован 1 октября 1937 года, центр — Нюрнберг.

Сформированные дивизии

1-я волна мобилизации

5-я волна мобилизации 
 98-я пехотная дивизия

12-я волна мобилизации 
 113-я пехотная дивизия

Командный состав военного округа

Командующие 
 генерал пехоты Максимилиан фон Вейхс () (1 октября 1937 — 26 августа 1939);
 Фридрих фон Кохенгаузен

См. также 
 Пехотная дивизия вермахта

Ссылки 
 13-й корпусной округ на axishistory.com
 13-й корпусной округ на lexikon-der-wehrmacht.de
 13-й корпусной округ на ordersofbattle.com

Примечания 

Военные округа Германии